Olejnik ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Olejnik (* 20. Jahrhundert), deutscher Punksänger, siehe  Der Ole
 Craig Olejnik (* 1979), kanadischer Schauspieler
 Hartmut Olejnik (* 1930), deutscher Gartenarchitekt
 Ladislav Olejník (* 1932), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer
 Małgorzata Olejnik (* 1966), polnische Sportlerin und Politikerin
 Monika Olejnik (* 1956), polnische Journalistin
 Robert Olejnik (* 1986), österreichischer Fußballspieler 
 Wilhelm Olejnik (1888–1967), deutscher Politiker